Max Morris kan syfta på:

* Max Morris (1859–1918), tysk läkare och litteraturhistoriker
 Max Morris (1913–2008), brittisk fackföreningsman 
 Max Morris (1925–1998), amerikansk fotbolls- och basketspelare